The Archaic Course — третий студийный альбом Borknagar, вышедший в 1998 году,

В The Archaic Course вокалиста Гарма (который «не захотел больше скримить») заменил ICS Vortex. Также к группе присоединился дополнительный гитарист Дженс Райланд. В записи альбома принимал участие и гитарист Enslaved Ивар Бьорнсон, но не был указан на буклете. Это последний альбом с участием одного из основателей группы, Эрика Брёдрешифта, выступавшего под псевдонимом Grim (Грим), — в 1999 году он совершил самоубийство.

Список композиций 
 «Oceans Rise» (Брюн) — 5:27
 «Universal» (Брюн) — 5:35
 «The Witching Hour» (Брюн/Бьорнсон/Вортекс) — 4:26
 «The Black Token» (Брюн) — 5:19
 «Nocturnal Vision» (Брюн/Вортекс) — 4:35
 «Ad Noctum» (Вортекс/Брюн) — 4:22
 «Winter Millennium» (Брюн) — 5:44
 «Fields of Long Gone Presence» (Бьорнсон) — 2:18

Участники записи 
 ICS Vortex — вокал, синтезатор на «Ad Noctum»
 Эйстейн Брюн — гитара
 Дженс Ф. Райланд — гитара
 Кай К. Лие — бас-гитара
 Эрик «Грим» Брёрешифт — ударные
 Ивар Бьорнсон — синтезатор на всех песнях, кроме «Ad Noctum»

Ссылки 
 Borknagar-The Archaic Course (1998 Третий альбом на официальном сайте Borknagar)

Альбомы Century Media Records
Альбомы Borknagar